Pupazzo di legno
  Pupazzo di neve
 Il pupazzo – film commedia del 1977 diretto dal regista René Cardona Jr.

Pagine correlate 
 Peluche
 Burattino
 Marionetta

Altri progetti